Румянцево — топоним:

Белоруссия 
 Румянцево — деревня в Молодечненском районе Минской области.

Болгария 
 Румянцево — село в общине Луковит Ловечской области.

Молдавия 
 Румянцево — до 1990-х г. название села Румянцев в Кагульском районе.

Россия 
 Румянцево — село в Комсомольском районе Ивановской области.
 Румянцево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Румянцево — посёлок в Истринском районе Московской области.
 Румянцево — деревня в Мытищинском районе Московской области.
 Румянцево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Румянцево — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Румянцево — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Румянцево — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Румянцево — деревня в Кимовском районе Тульской области.
 Румянцево — село в Барышском районе Ульяновской области.
 Румянцево — до 1937 г. название села Ульяново Ульяновского района Калужской области.

Станции 
 Румянцево — железнодорожная станция Московско-Смоленского отделения Московской железной дороги.
 Румянцево — станция метро Сокольнической линии Московского метрополитена.